Douglas kan syfta på:

 Douglas (namn) – ett förnamn samt personer med namnet
 Douglas (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Douglas (ätt) – en skotsk ätt med förgrening i Sverige

Företag 
 Douglas Aircraft – en amerikansk flygplanstillverkare
 Douglas (motorcykel) – en brittisk motorcykeltillverkare

Geografi

Antarktis 

 Douglas (udde),

Irland 

 Douglas, Cork, Munster, County Cork,

Isle of Man 

 Douglas, Isle of Man,

Storbritannien 

 Douglas, Skottland, Skottland, South Lanarkshire,

USA 

 Douglas, Alabama, Marshall County, 
 Douglas, Georgia, countyhuvudort, Coffee County, 
 Douglas, Massachusetts, Worcester County, 
 Douglas, Michigan, Allegan County, 
 Douglas, Nebraska, Otoe County, 
 Douglas, Arizona, ort, Cochise County, 
 Douglas, Wyoming, countyhuvudort, Converse County,

Se även 
 Douglas County – flera countyn

Annat 
 Desert Eagle – en automatpistol vars namn förkortas Deagle, vilket ibland omformas till "Douglas" i talspråk
 Douglas (papegoja) (1967–2019) − en papegoja som var med i filmen Pippi Långstrump på sju haven